Shaxi (Jiangsu)
 Shaxi (Yunnan)
 Shaxi (Zhongshan)